Чакао:
 Депортиво Чакао — бывший венесуэльский футбольный клуб.
  — один из районов столицы Венесуэлы, Каракаса.
 Чакао (пролив) — пролив, отделяющий остров Чилоэ от материковой части Чили.
 Чакао (Чили) — посёлок на острове Чилоэ в Чили.